Blue Murder (En quête de preuves) est une série télévisée canadienne.
 En quête de preuves est une série télévisée allemande.
 En quête de preuves est un épisode de la série télévisée britannique Les Condamnées.
 En quête de preuves est un épisode de la série télévisée américaine Preuve à l'appui.
 En quête de preuves est un épisode de la série télévisée américaine Bones.